O Tuscan é um roadster da TVR.

Tuscan
Automóveis desportivos